Gilgameš može značiti:

 Ep o Gilgamešu, epski spjev;
 Gilgameš, legendarni sumerski kralj Uruka;
 Gilgameš (opera), opera u tri čina Rudolfa Bruccija.